Колонија Веракруз има више значења:

 Колонија Веракруз (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Веракруз (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Веракруз (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Веракруз (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику